Aardrijkskunde
Schwarz (Mecklenburg), gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Personen met de achternaam Schwarz
Bea Schwarz, (1898-1969), een Nederlands botanicus en schimmeldeskundige
Berthold Schwarz, Duitse franciscanermonnik
Eugene Amandus Schwarz, (1844-1928), een Amerikaans/Duits entomoloog
Franz Xaver Schwarz, Duits politicus
Harry Schwarz, Duits-Zuid-Afrikaans advocaat en politicus
Hermann Amandus Schwarz, Duits wiskundige
Rudolf Schwarz, Oostenrijks muzikant en dirigent
 Samuel Schwarz (politicus) (1814-1868), Zwitsers advocaat en politicus
 Samuel Schwarz (theaterregisseur) (1971-), Zwitsers theaterregisseur

Wetenschap
Lemma van Schwarz, wiskundige term uit de complexe analyse
Ongelijkheid van Cauchy-Schwarz, stelling uit de lineaire algebra

Zie ook 
Schwartz (doorverwijspagina)